Кампо-Сан-Мартино () — коммуна в Италии, располагается в провинции Падуя области Венеция.

Население составляет 5371 человек, плотность населения составляет 409,1 чел./км². Занимает площадь 13,13 км². Почтовый индекс — 35010. Телефонный код — 049.

Покровителями коммуны почитаются святитель Мартин Турский, празднование 11 ноября, и святой Лаврентий, празднование 10 августа.

Города-побратимы 
  Сер-Кастет (Франция, с 2001)

Ссылки